Ле-Маньи () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Ле-Маньи () — коммуна во Франции, департамент Вогезы
 Ле-Маньи () — коммуна во Франции, департамент Эндр